Gerrit de Ruiter (hockeyer) - Nederlands hockeyer 
 Gerrit de Ruiter (kweker) - Nederlands rozenkweker en -veredelaar